IRTF steht für:

 Internet Research Task Force – eine Arbeitsgruppen des Internet Architecture Board
 Infrared Telescope Facility am Mauna-Kea-Observatorium

IRTF